Flatfy (англ. Flat For You, укр. Флетфа́й) — міжнародна вертикальна пошукова система нерухомості. Розроблена командою українського пошуковика ЛУН , працює з 2016 року. Зараз пошуковик успішно працює на території 30 країн. Команда розробки знаходиться в Києві.

Огляд 

Flatfy агрегує  оголошення різних об'єктів нерухомості (квартири, будинки, земельні ділянки, тощо) з дошок оголошень, сайтів ріелторських компаній та порталів нерухомості та забезпечує пошук на основі місцезнаходження користувачів Інтернету. Результаті зібрані із багатьох джерел можна побачити в одному місці та відсортувати за релевантністю, новизною та іншими параметрами.

Історія 
Ще з 2014 року компанія ЛУН під брендом Flatfy запустила каталоги новобудов в Росії, Казахстані та Білорусі . Проте вже в 2016 році компанія запускає пошуковик нерухомості та об'єднує під брендом Flatfy всі свої міжнародні проекти.

В кінці 2015 року почали працювати сайти в Польщі та Угорщині. В січні 2016 року були запущені проекти в Румунії та Чехії. Наразі пошуковик активно працює в 37 країнах на ринках Південної Америки, Африки та Азії .

В березні 2016 року компанія ЛУН заявила про намір інвестувати 1 млн $ в Flatfy за 3 роки. На цей час пошуковик запущено в 25 країнах.

В січні 2018 команда Flatfy брала участь у міжнародній конференції лідерів серед порталів нерухомості Property Portal Watch, де засновник компанії Андрій Міма був спікером . На цей час пошуковик запущено в 37 країнах.

В лютому 2020 компанія ЛУН оголосила, що розділяє бренди сервіса вибору новобудов і пошуковика оголошень від власників. Пошуковик відтепер буде працювати під брендом Flatfy. , а бренд ЛУН залишиться виключно за сервісом вибору новободов в Україні.

Примітки 

Підприємства України у галузі інформаційних технологій
Нерухомість
Засновані в Україні 2016